Носик () — прізвище.

Відомі носії:
 Носик Антон Борисович (*1966) — російський журналіст.
 Носик Валерій Бенедиктович (1940–1995) — російський актор.
 Носик Володимир Бенедиктович (*1948) — російський актор.
 Носик Олексій Олександрович (1995—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Прізвища